SHW steht für:
 Bahnhof Hinterweidenthal Ost (DS100-Code)
 Flughafen Scharura in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Salzburger Hochschulwochen, eine jährliche theologische Veranstaltung
 Schiffshebewerk, eine Form des Abstiegsbauwerks
 Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft, ein Studiengang an der FH OOW
 SHW (Unternehmen), ehemals Schwäbische Hüttenwerke, ein Automobilzulieferunternehmen aus Aalen
 SHW-Wagen, Kleinwagen der Schwäbischen Hüttenwerke GmbH
 Shawnee Airline (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft

shw steht für:
 Schwai (ISO-639-3-Code), eine vom Aussterben bedrohte kordofanische Sprache, die im Sudan gesprochen wird

SHW